Мочалово — название населённых пунктов в России:
 Мочалово — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Архангельское сельское поселение.
 Мочалово — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Пельшемское сельское поселение.
 Мочалово — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Мочалово — деревня в Советском районе Кировской области.
 Мочалово — деревня в Притобольном районе Курганской области.
 Мочалово — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Мочалово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Мочалово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Мочалово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.